Stora Rödskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Rödskär, Korpo, Åboland, 
 Stora Rödskär, Nagu, Åboland,

Se även
Rödskär
Lilla Rödskär

Robotskapade Finlandförgreningar